Cleora (Oklahoma), een plaats in de Verenigde Staten
Cleora (geslacht), een geslacht van vlinders